Медве́дчиково — топоним в России:

Населённые пункты 
 Медведчиково — деревня в Яйском районе Кемеровской области.
 Медведчиково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.

Другое 
 Медведчиково — микрорайон в составе Октябрьского района города Улан-Удэ Бурятии.
 Медведчиково — станция Восточно-Сибирской железной дороги в городе Улан-Удэ Бурятии.